O evento Espada por equipe feminino do Campeonato Mundial de Esgrima de 2015 foi disputado entre os dias 17 e 18 de julho de 2015.

Medalhistas

Resultado

Fase final

Fase classificatória

Primeira chave

Segunda chave

Terceira chave

Quarta chave

Fase de posicionamento

Disputa do 5.º-8.º lugar

Disputa do 9.º-16.º lugar

Disputa do 13.º-16.º lugar

Classificação final

Espada por equipe feminino